Thicke  kan verwijzen naar:

 Alan Thicke (1947-2016), Canadees acteur
 Todd Thicke, Canadees scenarist en televisieproducent
 Brennan Thicke (1974), Canadees-Amerikaans stemacteur
 Robin Thicke (1977), Canadees-Amerikaans zanger
 Carter Thicke (1997), Canadees acteur